LOD oder LoD steht für:
 Length of Day, siehe Tageslänge
 Legion of Doom, US-amerikanisches Wrestler-Tag-Team, siehe Road Warriors
 The Legion of Doom, Mash-Up- bzw. Produzentenduo
 Limit of Detection in der analytischen Chemie, siehe Nachweisgrenze
 Logarithmic Odds Ratio, Wahrscheinlichkeit für die Kopplung von Genen, siehe LOD-Score
 Longana Airport (IATA-Code), Flugplatz von Longana, Ambae, Vanuatu

Computer:
 Law of Demeter, Entwurfsrichtlinie in der Softwareentwicklung
 Legion of Doom (Hackergruppe), Gruppe aus der Hackerszene
 Level of Detail, in Echtzeit-3D-Anwendungen eingesetztes Verfahren
 Linked Open Data, Projekt offener vernetzter Daten
 LodlanD, deutsches Pen-&-Paper-Rollenspiel
 Lord of Destruction, Erweiterung zum Computerspiel Diablo II

Lod steht für:
 Lod, Stadt in Israel

Lod ist der Familienname folgender Personen:
 Robin Lod (* 1993), finnischer Fußballspieler

lod steht für:
 Berawan (ISO-639-3-Code), inzwischen dreifach aufgesplitteter ISO-Code für eine austronesische Sprachgruppe in Sarawak, Malaysia

Abkürzung